Welding ist der Familienname folgender Personen:

 Malte Welding (* 1974), deutscher Autor, Kolumnist und Blogger
 Olaf Welding (1893–1960), deutschbaltischer Jurist und Genealoge
 Pete Welding (1935–1995), US-amerikanischer Musikhistoriker und -produzent
 Steen Olaf Welding (1936–2019), deutscher Philosoph

Welding steht für:
 Welding (Unternehmen), ein Hamburger Handels- und Dienstleistungsunternehmen